Le tableau suivant établit l'historique des sélections, des premiers et seconds tours, de la draft des Lakers de Los Angeles, au sein de la National Basketball Association (NBA).

Références 

Draft de la NBA
Joueur drafté par les Lakers de Los Angeles
Lakers de Los Angeles